Forschungsplattform steht für

Forschungsplattform Nordsee (FPN), deutsche Forschungsstation, die von 1974 bis 1993 nordwestlich von Helgoland positioniert war
FINO-Forschungsplattform, Offshore-Forschungsplattform